

Titres 

 , page d'homonymie
 Protector, jeu vidéo de 1981.
 Protector, jeu vidéo de 1999.
 The Protector
 Torrente 3: El protector
Le Protecteur d'Istanbul ou The Protector

Divers 
 Stack-Smashing Protector
 
 , page d'homonymie des navires de la Royal Navy ayant porté ce nom, dont :